Mansur kan syfta på:
 Manşūrān, en ort i Iran
 En krater på Merkurius, se Lista över geologiska strukturer på Merkurius